Wing Commander Academy est le nom :
 d'un 
 d'une série télévisée d'animation